Le tournoi de Brisbane 2010 se tient du 4 au . Le tournoi réunit notamment cette année-là Andy Roddick, numéro 7 mondial, Radek Štěpánek, tenant du titre, ou encore les Français Gaël Monfils et Jérémy Chardy.

Faits marquants 
 Au , James Blake sauve trois balles de match face à Marc Gicquel avant de s'imposer.
 Radek Štěpánek atteint pour la seconde fois la finale du tournoi australien, en 2 éditions. Il se fait cette fois-ci battre par Andy Roddick qui remporte ainsi le  de sa carrière, son premier en Australie.
 Quant au double, la paire française Chardy-Gicquel a battu en finale Lukáš Dlouhý et Leander Paes.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2010)
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Brisbane
ATP 2010
Tennis en Australie en 2010
Tennis en janvier 2010